Нейже Діас була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Андреа Віейра.

Мерседес Пас виграла титул, перемігши у фіналі Рене Сімпсон з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Беттіна Фулько (чвертьфінал)
  Нейже Діас (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (переможниця)
  Адріана Віллагран (1-ше коло)
  Селін Коен (1-ше коло)
  Патрісія Медрадо (2-ге коло)
  Вероніка Мартінек (1-ше коло)
  Жизеле Міро (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Rainha Cup Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд